Skoglund, även stavat Skoglundh är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2018 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med stavningarna
 Skoglund 7064
 Skoglundh 23
Totalt blir detta 7087 personer.

Personer med efternamnet Skoglund

 Albin Skoglund (född 1997), fotbollsspelare
 Alexandra Skoglund (1862–1938), historiker, lärare och konservativ politiker
 Alice Skoglund (1907–1976), skådespelare
 Ann-Louise Skoglund (född 1962), häcklöpare
 Ann-Marie Skoglund (1935–2013), barnskådespelare
 Annika Skoglund (född 1960), operasångerska, sopran, mezzosopran

 Birger Skoglund (född 1944), evangelist, sångare och programledare
 Bosse Skoglund  (1936–2021), slagverkare

 Carl Skoglund (1884–1960), svenskamerikansk kommunist
 Claës Skoglund (1916–2008), militär

 Edla Skoglund (1831–1875), operasångerska
 Emil Skoglund (född 1974), ishockeyspelare
 Erik Skoglund (född 1991), boxare
 Erik Skoglund (filmcensor) (1903–1984)
 Evert Skoglund (född 1953), fotbollsspelare

 Filip Skoglund (född 1992), bandyspelare
 Fredrik Skoglund (född 1981), stavhoppare

 Gunnar Skoglund (1899–1983), skådespelare, manusförfattare och regissör
 Gustaf Skoglund (1923–2003), målare , tecknare och grafiker
 Gösta Skoglund (1903–1988), politiker, statsråd, socialdemokrat

 Hans Skoglund (1907–1999), arkitekt
 Hasse Skoglund (1923–1987), arkitekt
 Helena Hedman Skoglund (född 1982), politiker, liberal, kommunalråd

 Ida Skoglund (född 1993), handbollsspelare

 Jean Skoglund (1908–1948), konstnär

 Kim Skoglund (född 1987), fotbollsspelare

 Lotta Skoglund (född 1948), journalist, TV-producent och författare
 Lovisa Skoglund (aktiv 1986–1993), triatlet

 Magda Skoglund (1876–1961), målare
 Martin Skoglund (1892–1976), politiker, högerman

 Nacka Skoglund, egentligen Lennart Skoglund (1929–1975), fotbollsspelare
 Nils Skoglund (1906–1980), simhoppare, dokumentärfilmare, regissör och redaktör

 Olof Skoglund (1925–2018), diplomat

 Per Skoglund (född 1950), fotograf
 Per Skoglund (journalist) (född 1981), journalist och programledare
 Pia Skoglund (1931–1957), skådespelare

 Rikard N. Skoglund (född 1989), travkusk och travtränare
 Rolf Skoglund (1940–2022), skådespelare
 Ruth Skoglund (1893–1945), målare

 Stig Skoglund (1926–1986), regissör och filmproducent
 Sven Skoglund (1932–1998), målare, tecknare och grafiker

 Ulf Skoglund (1959–2021), ishockeyspelare och tränare

 Victor Skoglund (född 1990), fotbollsmålvakt
 Victoria Skoglund (född 1968), trädgårdsmästare och författare

 Wilhelm Skoglund (1895–1977), målare och grafiker

Källor

Se även 
 Skoglund & Olson
 Skoglunds bokförlag

Svenska efternamn